peut faire référence à 

 , désigne la transformation d'un être humain en chat.
 , titre original de La Féline, film de Jacques Tourneur sorti en 1942 ;
 , titre original de La Féline, remake de Paul Schrader sorti en 1982 ;
 Cat People (Putting Out Fire), chanson de David Bowie issue du film ;
 , espèce d'humanoïde de Marvel Comics.

Voir aussi